El término cogollos puede referirse:

 a un lugar en España:
 a Cogollos, un municipio de la provincia de Burgos;
 a Cogollos de Guadix, un municipio de la provincia de Granada;
 a Cogollos Vega, un municipio de la provincia de Granada;
a un término botánico:
 al nombre común de la planta Cistus ladanifer;
 a las cogollos o yemas de las plantas;
 a los cogollos de Tudela, lechugas romanas enanas pertenecientes a la variedad Lactuca sativa L.

Véase también Cogollo